Кувана:

 Кувана — город в Японии, находящийся в префектуре Миэ.
 Кувана — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо
 Кувана, Масахиро (1953—2012) — популярный японский музыкант, актёр и предприниматель.